Elisabet Báthory d'Ecsed (Nyírbátor, Regne d'Hongria, 7 d'agost de 1560 - Csejte, Regne d'Hongria, actual Čachtice, Eslovàquia, 21 d'agost de 1614) fou una aristòcrata hongaresa.

Nissaga 
Pertanyia a una de les famílies més poderoses del seu país, perquè era neboda del rei Esteve Báthory I i casada amb el comte Francesc Nádasdy, que pertanyia a la més alta noblesa hongaresa, i que es feu famosa pels seus monstruosos crims i la seva depravació.

Els crims 
Tot començà el 1604, poc temps després de la mort del seu marit, quan Elisabet vivia en el seu castell de Čachtice en companyia de diverses joves i havent un dia castigat a una d'elles amb tal violència que la sang de la dama saltà al seu rostre, observà que la part que li havia espurnat la sang s'havia tornat més blanca i més suau, per la qual cosa es formà el projecte de prendre banys de sang humana amb l'esperança de rejovenir-se. A partir de llavors, feu degollar secretament i successiva més de 650 poblerenques d'aquell país.

Descoberts per fi i denunciats aquests delictes, segons el testimoni del comte palatí Jordi Thurzó (cosí i enemic d'Elisabet, nomenat investigador general pel Rei) quan la seva host arribà al castell el 30 de desembre de 1610 i sorprengué Elisabet in fraganti, juntament amb els seus tres còmplices, un eunuc i dues velles, els quals després que li proporcionaven les víctimes, les abocaven a una profunda cova, on les degollaven i recollien la seva sang en galledes de fusta i encara fumejant la vessaven en el cos de la seva senyora.

El càstig 
Les dues velles foren cremades vives; l'eunuc fou decapitat després d'haver-li tallat les mans, i Elisabet fou condemnada a presó perpètua en un calabós del Castell de Čachtice, en el qual morí tres anys més tard.

A la cultura 
El personatge ha passat a la cultura popular com una icona dels vampirs femenins i el sadisme. Se l'emparenta sovint amb Dràcula en obres de ficció i apareix en nombrosos relats, sigui com la seva parella, cosina, neboda o simplement com a membre del mateix grup sanguinari.

Ancestres

Bibliografia 

 Tom núm. 7, pàg. 1169 de l'Enciclopèdia Espasa ()

Nobles d'Hongria
Assassins en sèrie
Morts a Eslovàquia
Naixements del 1560
Morts el 1614